Lan Yu steht für:

 Lan Yu (Insel), eine Insel im Landkreis Taitung der Provinz Taiwan, Republik China
 Lan Yu (Film), einen chinesischen Spielfilm aus Hongkong
 Lan Yu (General) († 1393), einen General der Ming-Dynastie